IESE puede hacer referencia a:

IESE Business School, escuela de negocios de la Universidad de Navarra con sedes en Barcelona, Madrid, Nueva York y Múnich.
Instituto de Enseñanza Superior del Ejército (IESE) del Ejército Argentino;
 IESE: Instituto de Estudios Sociales y Económicos (Bolivia), de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), una universidad pública de Bolivia cuya sede está ubicada en la ciudad de Cochabamba.
 Instituto de Estudios Superiores del Estado (México) = IESE (Tehuacán), Instituto de Estudios Superiores del Estado. IESE (Tehuacán) : Dirección: Avenida 5 de mayo de 1208, Aquiles Serdán, 75750 Tehuacán, Puebla, México.